Rolf Feltscher (Bülach, 6 de outubro de 1990), é um futebolista venezuelano que atua como zagueiro. Atualmente, joga pelo Würzburger Kickers.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Suíça
Futebolistas da Venezuela
Futebolistas do Grasshopper Club
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas do Calcio Padova
Futebolistas do Football Club Grosseto Società Sportiva Dilettantistica
Futebolistas do Football Club Lausanne Sport
Futebolistas do MSV Duisburg
Futebolistas do Los Angeles Galaxy
Jogadores da Seleção Venezuelana de Futebol
Jogadores da Copa América de 2016
Jogadores da Copa América de 2019